Groene Lijn (grens), een geografische scheidslijn tussen verschillende spanningsgebieden

Openbaar vervoer

Metrolijnen 
Groene lijn (metro van Chicago)
 Groene lijn (metro van Doha)
Groene lijn (metro van Lissabon)
Groene lijn (metro van Montreal)
Groene lijn (metro van San Francisco)
Groene lijn (metro van Stockholm)
Groene lijn (metro van Washington)

Tramlijnen 

 Luas Green Line, een tramlijn in Dublin, Ierland